República é uma minissérie brasileira  produzida por Paulo Cesar Ferreira e exibida na Rede Globo entre 14 de novembro e 17 de novembro de 1989.

Foi escrita por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Walter Avancini,

Uma história romanceada dos eventos que levaram à proclamação da República (15 de novembro de 1889). Com a minissérie, a emissora homenageava o centenário daquela data histórica.

Elenco 
Povo
 Grande Otelo .... Patápio dos Prazeres
 Luis Antonio Pilar .... Lucas Tavares
 Cosme dos Santos .... Floriano Magalhães
 Isabel Fillardis .... Maria Silveira
 Léa Garcia .... Aparecida
 José de Araújo .... Nzenga
 Thiago Justino .... Olokini
 Kadu Karneiro .... Mamadu (Elias)
 Luiza Gomes .... Adeta
 Erivaldo Casan .... Idaji
 Cíntia Rachel .... Ododô
 Fátima Serafim .... Chica
 Margarido Fonseca .... Busafa

Família Imperial
 Tereza Raquel .... Princesa Isabel
 Odilon Wagner .... Conde D'eu
 Carlos Kroeber .... D. Pedro II
 Regina Macedo .... Imp. Teresa Cristina
 Paulo César Pereio .... D. Antônio Gastão
 Luis Felipe de Lima .... D. Pedro Augusto
 Lúcia Veríssimo .... Princesa Januária

Família Burguesa
 Otávio Augusto .... Dr. Alberto Gusmão
 Nívea Maria .... D. Margarida Gusmão
 Sandra Annemberg .... Dora Gusmão
 Mariana Mac Niven .... Lídia Gusmão
 Giovana Pieck .... Alzira Gusmão
 Jackson Antunes .... Sr. Floriano Gusmão
 Cristiana Oliveira .... Sra. Lavínia Gusmão

Militares
 Mauro Mendonça .... Benjamin Constant
 Claudio Cavalcanti .... Gen. Floriano Peixoto
 Castro Gonzaga .... Gen. Deodoro da Fonseca
 Osmar Prado .... John Pascoe Grenfell
 Telmo de Avelar .... Capitão Mallet
 Maurício Mattar .... Franz Joseph
 Jorge Dória .... Jean-Andoche Junot

Deputados/Senadores/Ministros
 Herval Rossano .... Visconde de Ouro Preto
 Ivan de Albuquerque .... Quintino Bocaiúva
Francisco Dantas .... Maracajú
 Miguel Rosemberg .... Cândido de Oliveira
 Pedro Veras .... Rui Barbosa
 José Lewgoy .... Barão de Cotegipe
 Mário Lago .... Paulino de Sousa
 Luiz Armando Queiroz .... Joaquim Nabuco
 Rubens Corrêa .... Andrade Figueira
 Ivan de Albuquerque .... Quintino Bocaiúva
 Angelito Mello .... Rodolfo Dantas
 José Augusto Branco .... Conselheiro João Alfredo

Republicanos/Perigosos/Misteriosos
 Buza Ferraz .... Silva Jardim
 Felipe Wagner .... Aristides Lobo
 Edwin Luisi .... Ângelo Agostini
 Cristina Prochaska .... Abigail
 Jorge Coutinho .... André Rebouças
 Sebastão Lemos .... Luís de Andrade
 Alby Ramos .... Seixas Magalhães
 Renato Coutinho .... João Clapp
 Breno Moroni .... Gustavo de Lacerda
 Valter Santos .... José do Patrocínio
 Serafim Gonzalez .... Desembargador Coelhos Bastos
 Valdir Fernandes .... Capitão Moreira César

Poderosos/Justiceiros/Ambiciosos
 Josmar Martins .... Manuel
 Alfredo Murphy .... Raimundo
 Silvio Pozatto .... Navarro
 Pietro Mário .... José Relvas
 Ivan de Almeida .... Bianor
 Roberto Lopes .... Leonardo Coimbra
 Cláudio Ramos .... Fonseca Lima
 Hélio da Gama .... Rodolfo
 Aloysio Pimentel .... Pedro de Alves Mello
 Waldir Fiori .... Ernesto Rodrigues
 Marcos Americano .... Afonso Costa
 José de Freitas .... Juiz César Domingues

Ligações externas

Republica
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1989
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1989
Programas de televisão em língua portuguesa
Representações culturais de Deodoro da Fonseca
Representações culturais de Pedro II do Brasil